Le Oracle Challenger Series - Indian Wells sono un torneo professionistico di tennis giocato sul cemento dell'Indian Wells Tennis Garden di Indian Wells negli Stati Uniti dal 2018. Fanno parte delle categorie WTA 125s femminile e ATP Challenger Tour maschile.

Si svolgono abitualmente la settimana prima dell'Indian Wells Masters, che si tiene nello stesso impianto. I due tennisti e le due tenniste statunitensi che accumulano il maggior numero di punti in singolare e in doppio durante le Oracle Changeller Series ricevono una wild card per i tabelloni principali in singolare dell'Indian Wells Masters.

Albo d'oro

Maschile

Singolare

Doppio

Femminile

Singolare

Doppio

Note

Voci correlate
 Oracle Challenger Series - Chicago
 Oracle Challenger Series - Houston
 Oracle Challenger Series - New Haven
 Oracle Challenger Series - Newport Beach
Indian Wells Challenger

Collegamenti esterni